Campbelltown heißen folgende geographische Objekte:

 Campbelltown City (New South Wales), Verwaltungsgebiet in New South Wales, Australien
 Campbelltown (New South Wales), Stadt südlich von Sydney, Australien
 Campbelltown City (South Australia), Verwaltungsgebiet in South Australia, Australien
 Campbelltown (Adelaide), Stadtteil von Adelaide, South Australia, Australien

 Campbelltown (Colorado), ehemaliger Ort in Colorado, Vereinigte Staaten
 Campbelltown (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Campbelltown (Pennsylvania), CDP in den Vereinigten Staaten
 Campbelltown (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

 Campbelltown (Oronsay), Ort auf der schottischen Hebrideninsel Oronsay

Siehe auch:
 Campbeltown (in Schottland)

 Campbellton